HMS „Hyacinth” – nazwa noszona przez sześć okrętów brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca hiacynta:
 HMS „Hyacinth” – slup zdobyty na Francuzach („Hayacinthe”) w 1692, dalsze losy nieznane.
  – 20-działowa fregata szóstej rangi (sixth rate) zwodowana w 1806, złomowana w 1820.
  – 18-działowy slup zwodowany w 1829, od 1860 hulk, złomowany w 1871.
  – korweta zwodowana w 1881, sprzedana w 1902.
  – krążownik pancernopokładowy zwodowany w 1898, sprzedany w 1923.
  – korweta typu Flower zwodowana w 1940, w 1943 wypożyczona greckiej marynarce wojennej (jako „Apostolis”), złomowana w 1961.

Przypisy 

Hyacinth